CGQ est un sigle qui peut faire référence à :
 Centre de géomatique du Québec, une composante du Cégep de Chicoutimi qui est un centre collégial de transfert de technologie reconnu par le Ministère de l'Éducation, Enseignement supérieur et Recherche qui offre des services de recherche et développement, de soutien technique ainsi que de la formation aux entreprises.

CGQ est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Changchun Longjia, en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports